

Anno 
 1866 – (MDCCCLXVI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1866 a.C.

Matematica 
 1866 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1866 Sisyphus – asteroide near-Earth